Sequentie betekent in het algemeen 'opeenvolging' of 'reeks' en komt voor in de volgende begrippen:
 Sequentieel circuit, een volgordeschakeling in de digitale techniek
 Sequentie (biologie), een volgorde van monomeren in een biopolymeer
 Sequens (muziek), een herhaalde melodie op andere toonhoogte
 Sequens (gregoriaans), een misgezang met syllabische melodie 
Informatica
 Sequentieel programmeren, een achtereenvolgende code
 Sequentieel zoekproces, een zoekalgoritme
Stratigrafie
 Sequentiestratigrafie, een stratigrafische methode
 Depositiesequentie, een van top naar bodem continue sedimentlaag
Film
 Sequentie (scenarioterm), een verzameling filmscènes